Ragnarock kan avse:

Ragnarock (musikfestival), en norsk rockfestival som hölls 1973–1975
Museum Ragnarock, ett danskt museum
Ragnarock (skivbolag), ett svenskt nynazistiskt skivbolag